Снайпс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Снайпс, Ренальдо (род. 1956) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Снайпс, Уэсли (род. 1962) — американский актёр.